Спиноне может означать:

 Спиноне — порода собак;
 Спиноне-аль-Лаго — коммуна в провинции Бергамо, Италия.